Тамсалу:

 Тамсалу — город без муниципального статуса в Ляэне-Вируском уезде Эстонии.
 Тамсалу — железнодорожная станция в городе Тамсалу.
 Тамсалу — волость в Эстонии.